Одиночные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 24 по 30 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Чемпионом турнира стал японец Ёсихито Нисиока, переигравший на пути к титулу двух лидеров посева: китайцев Лу Яньсюня и Джимми Вана. Уроженец Цу принёс своей стране первую за сорок лет золотую медаль в этом виде программы. Представитель Тайваня добрался до титульного матча в одиночных соревнованиях среди мужчин впервые в истории турнира. Бронзовую медаль поделили третья и четвёртая ракетка посева: ещё один японец Юити Сугита и индиец Юки Бхамбри.

Из четвёрки призёров турнира-2010 в соревновании этого розыгрыша не принял участия ни один из теннисистов.

Призёры

Посев 
Все участники посева начинают турнир со второго раунда.

  Лу Яньсюнь (Финал, Серебряная медаль)
  Джимми Ван (Четвертьфинал)
  Юити Сугита (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Юки Бхамбри (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Ёсихито Нисиока (Титул, Золотая медаль)
  Чон Хён (Третий раунд)
  Чжан Цзэ (Третий раунд)
  У Ди ''(Третий раунд)

<li>  Данай Удомчоке (Четвертьфинал)
<li>  Санам Сингх (Четвертьфинал)
<li>  Тимур Исмаилов (Четвертьфинал)
<li>  Чо Мин Хёк (Третий раунд)
<li>  Кристофер Рунгкат (Третий раунд)
<li>  Пручя Исаро (Третий раунд)
<li>  Санжар Файзиев (Третий раунд)
<li>  Данияр Дулдаев (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты турнира